gromada Kuczków (powiat pleszewski) (jarociński/pleszewski)
 gromada Kuczków (powiat włoszczowski)